Stefan Matteau (né le  à Chicago, dans l'État de l'Illinois aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace et canadien. Il est le fils de Stéphane Matteau.

Carrière de joueur

Carrière en club 
Il est choisi au premier tour, en  par les Devils du New Jersey lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2012.

Il est échangé aux Canadiens de Montréal le  contre Devante Smith-Pelly.

Le , il signe une entente d'un an avec les Golden Knights de Vegas, étant devenu agent libre à la fin de la saison 2016-2017.

Carrière internationale 
Il représente les États-Unis au niveau international en sélection jeune.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2010-2011 || États-Unis || USHL ||28 ||4 ||5 ||9 ||47 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
| 2011-2012 || États-Unis || USHL ||18 ||6 ||4 ||10 ||93 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Armada de Blainville-Boisbriand || LHJMQ || 35|| 18|| 10|| 28|| 70|| 11|| 3|| 6|| 9|| 16
|-
| 2012-2013 || Devils du New Jersey || LNH || 17 || 1 || 2 || 3 || 6 || - || - || - || - || - 
|-
| 2013-2014 || Devils d'Albany || LAH || 67 || 13 || 13 || 26 || 66 || 4 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2014-2015 || Devils d'Albany || LAH || 61 || 12 || 15 || 27 || 40 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Devils du New Jersey || LNH || 7 || 1 || 0 || 1 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Devils du New Jersey || LNH || 20 || 1 || 0 || 1 || 13 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Devils d'Albany || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Canadiens de Montréal || LNH || 12 || 0 || 1 || 1 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 67 || 12 || 13 || 25 || 122 || 4 || 3 || 1 || 4 || 2
|-
| 2017-2018 || Wolves de Chicago || LAH ||60 ||15 ||12 ||27 ||57 ||3 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
| 2017-2018 || Golden Knights de Vegas || LNH ||8 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Wolves de Chicago || LAH ||55 ||5 ||8 ||13 ||78 ||21 ||3 ||5 ||8 ||22
|-
| 2019-2020 || Monsters de Cleveland || LAH || 50 || 12 || 16 || 28 || 41 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 9 || 2 || 1 || 3 || 5 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 18 || 1 || 0 || 1 || 9 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Avalanche du Colorado  || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Eagles du Colorado || LAH || 20 || 3 || 7 || 10 ||32 ||9 ||3 ||0 ||3 ||10
|-
|2022-2023 || Linköping HC || SHL ||16 ||0 ||1 ||1 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2022-2023 || ERC Ingolstadt || DEL || || || || || ||

| 92 || 6 || 5 || 11 || 41 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| 2011 || align=left| États-Unis U17 ||align="left"|Défi mondial des moins de 17 ans || 5 || 2 || 3 || 5 || 2 || align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2014 || align=left| États-Unis U20 || align="left"|Championnat du monde junior || 5 || 3 || 1 || 4 || 10 || align="left"|

Notes et références 

Naissance à Chicago
Naissance en février 1994
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur canadien de hockey sur glace
Sportif de Chicago
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Armada de Blainville-Boisbriand
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Devils d'Albany
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des IceCaps de Saint-Jean
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Golden Knights de Vegas
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur de l'Avalanche du Colorado